Giorgio Corner o Cornaro (1374-1439) – primogenito di Andrea del doge Marco Corner e il nonno di Caterina Corner o Cornaro, regina di Cipro
Giorgio Corner o Cornaro (1454-1527) – politico e diplomatico, fratello di Caterina Corner, regina di Cipro
Giorgio Corner o Cornaro (1524-1578) – vescovo di Treviso dal 1538 al 1577
Giorgio Corner (1613-1663) – vescovo di Padova dal 1642 al 1663
Giorgio Corner o Cornaro (1658-1722) – cardinale, vescovo di Padova dal 1697 al 1722